Il gruppo della mantienneite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della mantienneite 
 Benyacarite
 Mantienneite
 Paulkerrite

Note 

Mantienneite